Deux navires de la Marine française portent le nom de Champlain, d'après l'explorateur Samuel de Champlain :
 le , un bâtiment de transport léger navire de tête de la classe Champlain lancé en 1973 et désarmé en 2004 ;
 le , un patrouilleur hauturier de classe d'Entrecasteaux en service depuis 2017.

Un paquebot a aussi porté ce nom :
 le , un paquebot lancé en 1931 et coulé en 1940.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française